Avant la nuit est le titre de plusieurs œuvres :
 Avant la nuit, livre autobiographique du poète et écrivain cubain Reinaldo Arenas.
 Avant la nuit, film de Julian Schnabel, sorti en 2000 et inspiré du précédent.